Мисс Вселенная 2002 () — 51-й ежегодный конкурс красоты, проводился 29 мая 2002 года в Roberto Clemente Coliseum, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. За победу на нём соревновалось 75 претенденток. Победительницей стала представительница России, 24-летняя Оксана Фёдорова. 23 сентября 2002 Оксана Фёдорова отказалась от титула Мисс Вселенная, и он перешёл к первой вице-мисс Хустине Пасек из Панамы.

Результаты

Итоговые места

Результаты в конкурсах 

      Победительница
      Первая вице-мисс
      Вторая вице-мисс
      Третья вице-мисс
      Четвертая вице-мисс

Специальные награды

Участницы

Судьи 

 Амир — модный дизайнер в Южной Азии
 Николь Миллер — американский дизайнер
 Тайриз Гибсон — американский рэпер
 Кристофер Макдональд — американский актёр
 Джина Ли Нолин — актриса
 Цзинь Юйси (Кань Юэсай) — китайская модель
 Маршал Фолк — американский футболист
 Этан Зон — актёр сериала «Survivor II»
 Марисоль Маларет — Мисс Вселенная 1970, из Пуэрто-Рико
 Татьяна Патитц — модель
 Освальд Мендес — участник «The Amazing Race 2»

Примечание

Дебют 
  страна отправила на конкурс свою первую представительницу, Анизу Коспири. Она вошла в Top 10, на конкурсе.
  страна отправила на конкурс свою первую представительницу, Zhuo Ling. Она стала второй вице-мисс.

Отказались от участия

Вернулись на конкурс 
 Гайана последний раз участвовала в 1999.
 Австралия и Намибия, последний раз участвовали в 2000.

Подробнее об участницах 

 Парад Наций был проведен на открытом воздухе на улицах старого Сан-Хуана в первый раз, и все участницы были одеты в национальные костюмы. Этот формат парада существовал до 2005 года, хотя в период 2003—2005 годов участницы не носили свои национальные костюмы во время парада.
 Албания и Народная республика Китай  впервые участвовали в конкурсе, и обе получили призовые места на конкурсе.
 Кипр был объявлен в числе полуфиналисток в первый раз.
 Россия, Венесуэла и Индия последний раз вошли в полуфинал в 2001.
 Германия вошла в полуфинал в 1989, Панама в 1997, и Южная Африка  и Канада в 2000.
 Ваниа Милан Мирас Мисс Испания победительница конкурса Мисс Испания 2002, заменила Лорену ван Хирде Айялу Мисс Испанию 2001.
 Семь участниц, которые отказались от участия в конкурсе «Мисс Вселенная 2002»: Карен Рассел (Белиз), Ангелина Сондах (Индонезия), Кристина Савайя (Ливан), Лоредана Заммит (Мальта), Мария Габриэла Рикелме Эскуна (Парагвай), Бернис Гамбс (Сент-Мартен) и Эйвонка Селвер (Теркс и Кайкос). Савайя из Ливана победила в конкурсе Мисс Интернешнл в этом же году.
 Сара Дэвис из Австралии также участвовала в Мисс Мира 2004 в городе Санья, Китай. Она была пятой вице-мисс на конкурсе Мисс Мира 2004.
 Кристина Савайя из Ливана отказалась участвовать в качестве протеста ввиду того, что на конкурсе участвовала мисс Израиль.
 В этом году участвовало большое количество темнокожих участниц из разных стран. Ряд стран направили своих темнокожих представительниц впервые в истории своей страны. Эти страны: Колумбия, Доминиканская Республика, Кюрасао, Перу, Гондурас, Мексика и Швеция. США также был представлен чернокожей женщиной в этом году. Как ни странно, ни одна из них не вошла в Топ-10 в этом году, в результате создания термина 2002 Blackout.

 Многие из фавориток в этом году не вошли в Топ-10. Они были из Пуэрто-Рико, Колумбии, Кюрасао, Доминиканской Республики, Ганы, Ямайки, Нидерландов и Нигерии.
 В третий раз в истории Мисс Вселенная Мисс США не удалось войти в Топ-10.
 Наташа Бёргер''' из Германии участвовала в Топ-Модель Мира 2002 года в Германии. Кроме того, она решила пойти дальше и выиграла Мисс Балтийское море 2003 года в Финляндии.
 С отказом Оксаны Фёдоровой из России в сентябре 2002 года от титула Мисс Вселенная (мало кто из аналитиков конкурса предполагал, что такое произойдёт) победа перешла к Хустине Пасек из Панамы.  Остальные участницы также получили более высокие оценки.
 Это означает, что Мисс Китай Чжоу Линь стала первой вице-мисс.
 Мисс Южная Африка Ванесса Каррейра стала второй вице-мисс.
 Мисс Венесуэла Синтия Ландер стала третьей вице-мисс.
 Мисс Германия Наташа Бёргер вошла в топ-5 и стала четвёртой вице-мисс.
 В конце концов, Ким Коттер из Нидерландов получила оценку и вошла благодаря этому в Топ-10 полуфиналисток. Но многие энтузиасты конкурса не признают этой «новой расстановки». Эта была в конце года наиболее известная рейтинговая система. На самом деле большинство стран мира, представляемых на Мисс Вселенная, не использовали эту систему.
 Это было последнее появление Югославии на конкурсе "Мисс Вселенная".
 Оксана Федорова получила новую модель короны.

См. также 
 Мисс Мира 2002
 Мисс Интернешнл 2002
 Мисс Земля 2002

Ссылки 
 Мисс Вселенная официальный сайт

2002
События 29 мая
Май 2002 года
2002 год в Пуэрто-Рико